A Fed Cup de  2003 foi a 41º edição do torneio de tênis feminino mais importante por nações, 8 equipes participaram do Grupo Mundial, com a França ganhando na final dos Estados Unidos.

Ligações Externas 
 Página oficial da Fed Cup

Fed Cup
2003 no tênis